

Presentación previa 
La pareja formada por el uzbeko Farrukh Dustov and y el tunecino Malek Jaziri fueron los campeones defensores, pero decidieron no participar en esta edición.

La pareja bielorrusa Sergey Betov y Alexander Bury ganaron el título, derrotando a Nicolás Barrientos y Stanislav Vovk en la final, 6–76, 7–61, [10–3].

Cabezas de serie 
  'Sergey Betov /  Alexander Bury (CAMPEONES)
  N.Sriram Balaji /  Ti Chen (Cuartos de final)
  Saketh Myneni /  Jeevan Nedunchezhiyan (Primera ronda)
  Alexander Kudryavtsev /  Denys Molchanov (Semifinales)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Fergana 2014